Бабеш Віктор — румунський лікар, біолог, один з перших мікробіологів.
 Вінсент Бабеш — румунський адвокат, викладач, журналіст, політик, член і один із засновників Румунської академії, батько лікаря і мікробіолога Віктора Бабеша.
 Аурел Бабеш — брат Віктора Бабеша, румунський хімік.